Fort Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fort Hill Historic District (Georgia), NRHP-ID 93000313
 Fort Hill Historic District (Massachusetts), NRHP-ID 88000910